Nicholas County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Nicholas County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Nicholas County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie